Владимир Александрович Треборн (1812—1876) — российский литератор, известный по переписке с П. П. Ершовым.

Биография 
Родился  года.

В 1834 году со степенью кандидата окончил философско-юридический факультет Санкт-Петербургского университета, где учился вместе с Ершовым.

Автор шуточных стихотворений и переводов с немецкого, печатавшихся в «Сыне отечества», воспоминаний о Ершове, с которым вёл обширную дружескую переписку до конца жизни.

Умер в чине коллежского советника  года. Похоронен на Волковском лютеранском кладбище.

Библиография 
 Правила для присяжных заседателей, извлеченные из Судебных уставов 20 ноября 1864 / Изд. В. А. Треборн. — Санкт-Петербург : тип. Акад. наук, 1867. — 51 с.

Примечания 

Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XIX века
Коллежские советники
Похороненные на Волковском лютеранском кладбище